Marie de Valois peut désigner plusieurs princesses françaises issues de la maison capétienne de Valois :

 Marie de Valois (1309-1328), duchesse consort de Calabre, fille de Charles de France, comte de Valois, et de Mahaut de Châtillon, mariée à Charles de Calabre et mère de la reine Jeanne  de Naples ;
 Marie de Valois (1393-1438), abbesse au Prieuré Saint-Louis de Poissy, fille de Charles VI, roi de France, et d'Isabeau de Bavière ;
 Marie de Valois (1444-1473), dame de Royan et de Mornac, comtesse de Taillebourg, fille bâtarde de Charles VII, roi de France, et d'Agnès Sorel, mariée à Olivier de Coëtivy, conseiller et chambellan du roi Charles VII ;
 Marie de Valois (1450-1470), fille bâtarde de Louis XI, roi de France, et de Marguerite de Sassenage, mariée à Aymar de Poitiers, comte de Saint-Vallier.

Voir aussi 

Homonymie de personnes
Homonymie capétienne